

Села:
 Улянове — Вітебська область, Верхньодвінський район, Бельковщинська сільська рада
 Улянове — Вітебська область, Верхньодвінський район, Борковицька сільська рада

Села:
 Улянове — Миколаївська область, Веселинівський район

 Улянове — колишня назва села Гаївка (Хмельницька область, Теофіпольський район)